Rivalitet i fotboll mellan Italien och Tyskland sträcker sig till den första matchen mellan de europeiska herrlandslagen Italien och Tyskland. Den första matchen mellan lagen spelades den 1 januari 1923 i Campo di Viale Lombardia, Milano.

Matcher
Notera att Västtysklands herrlandslag räknas med i statistiken för Tyskland.

Matcher med vit bakgrundsfärg är vänskapsmatcher. Matcher färgade med  är matcher under Europamästerskapet i fotboll. Matcher färgade med  är matcher under Världsmästerskapet i fotboll för herrar.

Östtyskland
Italien spelade totalt fyra matcher mot Östtyskland.

Referenser

Källor

Se även
 Rivalitet i fotboll mellan England och Tyskland

Italien Tyskland
Fotboll i Italien
Fotboll i Tyskland
Fotboll i Västtyskland
Fotboll i Östtyskland
Relationer mellan Italien och Tyskland